David Moss, cestista statunitense
David Moss, compositore statunitense
David Moss, calciatore britannico
David Moss, giocatore di hockey su ghiaccio statunitense
David Moss, presidente dell'Association of Hebrew Catholics (AHC)
 David A. Moss - economista statunitense